A Liga Nordeste de Rugby XV de 2013 ou Nordestão 2013 é uma competição patrocinada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), envolvendo equipes da região Nordeste do Brasil. A competição tem formato distinto do ano anterior. Com doze equipes participante, a liga tem quatro grupos, com três times cada. O vencedor de cada grupo será classificado para as semifinais, e os vencedores das semifinais avançam para a final.
O campeão da Liga Nordeste (Alecrim F.C. Rugby) será o representante da região na Copa do Brasil de Rugby.

Equipes participantes

Fase a Grupos

Grupo A

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo B

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo C 
A equipe do Recife desistiu da competição após a realização da primeira rodada da competição.

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo D

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Semifinais

Final

Campeão

Ver também 

 Liga Nordeste de Rugby XV

Ligações externas 
 Rugby Mania
 Super 10
 Site da CBRu

2013